Поткарпатска Русија може бити:
 Поткарпатска Русија, историјска и географска област
 Поткарпатска Русија (1919—1938), аутономна област у Првој чехословачкој републици
 Поткарпатска Русија (1938—1939), аутономна област у Другој чехословачкој републици

Види још 
 Русија (вишезначна одредница)
 Поткарпатје (вишезначна одредница)